Something About You (Level 42)
 Something About You (Four Tops)